Пюимангу́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Монпон-Менестероль. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24343.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 450 км к югу от Парижа, в 65 км северо-восточнее Бордо, в 55 км к западу от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 94 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 48 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 34 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 34 активных жителей работали 30 человек (20 мужчин и 10 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 14 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь